Източноиндийска компания има следните значения:

 Британска източноиндийска компания, основана през 1600 година и провеждаща търговия с Индия и Югоизточна Азия.
 Нидерландска източноиндийска компания
 Датска източноиндийска компания
 Португалска източноиндийска компания
 Френска източноиндийска компания
 Шведска източноиндийска компания

Под Източноиндийски компании се разбират корпоративните структури в страни от западната част на Европа в периода 15-20 век, които са под косвено или пряко държавно управление и контрол, и осъществяват колониалната експанзия, управление и външна търговия на отвъдморските територии, разположени източно от Гринуичкия меридиан в Източното полукълбо и по-специално в Азия и собствено в Индия. Представката „източно-“ се използва за разграничение от "западноиндийските", които се отнасят до Америките, понеже при откритието си пътувайки на запад през 1492 г., Христофор Колумб решил, че е открил западния път до Индия.

Вижте също 
 Велики географски открития
 Стар свят
 Нов свят
 Голямата игра